La Behavioral economics è una branca interdisciplinare comune alla psicologia ed all'economia, che studia l'influenza dei fattori psicologici, emotivi, culturali e sociali sulle decisioni economiche (individuali ed istituzionali), con gli strumenti di cui dispongono le scienze psicologiche; introducendo il fattore irrazionalità nelle scienze economiche, non considerato dall'economia classica.

Hyperbolic discounting 
Si tratta di un fenomeno molto studiato nell'economia comportamentale: dati due beni di uguale valore si attribuisce un valore minore a quello che si otterrà in un futuro più lontano.

Note

Bibliografia

Voci correlate 

 Teoria dei giochi
 Finanza comportamentale
 Homo oeconomicus
Neuroeconomia
Teoria del prospetto

Microeconomia
Finanza comportamentale